Candelabrochaete — рід грибів родини фанерохетові (Phanerochaetaceae). Назва вперше опублікована 1970 року.

Класифікація 
До роду Candelabrochaete відносять 14 видів:

Примітки

Джерела 
 Boidin, J. 1970. Basidiomycètes de la République Centralafricaine. II. - Les genres Botryobasidium Donk et Candelabrochaete nov. gen. Cahiers de la Maboké. 8:17-25 - P.24

Роди грибів
Фанерохетові